Pigi (griechisch ) ist der Name folgender Orte in Griechenland:

 Pigi (Georgios Karaiskakis), Ort in der Gemeinde Georgios Karaiskakis, Region Epirus
 Pigi (Kendrika Tzoumerka), Ort in der Gemeinde Kendrika Tzoumerka, Region Epirus
 Pigi (Konitsa), Ort in der Gemeinde Konitsa, Region Epirus
 Pigi (Voria Kerkyra), Ort in der Gemeinde Voria Kerkyra auf Korfu, Region Ionische Inseln
 Pigi (Platanias), Ort in der Gemeinde Platanias, Insel und Region Kreta
 Pigi (Rethymno), Ort in der Gemeinde Rethymno, Insel und Region Kreta
 Pigi (Dorida), Ort in der Gemeinde Dorida, Region Mittelgriechenland
 Pigi (Ikaria), Ort in der Gemeinde und Insel Ikaria, Region Nördliche Ägäis
 Pigi (Mytilini), Ort in der Gemeinde Mytilini auf Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Pigi (Dytiki Mani), Ort in der Gemeinde Dytiki Mani, Region Peloponnes
 Pigi (Ichalia), Ort in der Gemeinde Ichalia, Region Peloponnes
 Pigi (Pyli), Ort in der Gemeinde Pyli, Region Thessalien
 Pigi (Patras), Ort in der Gemeinde Patras, Region Westgriechenland
 Pigi (Peonia), Ort in der Gemeinde Peonia, Region Zentralmakedonien